Чемпионат мира по кёрлингу на колясках (группа Б) 2022 проводился с 5 по 10 ноября 2022 в городе Лохья (Финляндия) на арене «Kisakallio Sports Institute». Турнир группы Б являлся квалификационным турниром для участия в  (квалифицируются три лучшие команды), проводился в 6-й раз.

В турнире принимали участие 12 команд.

В финале команда Чехии победила команду Дании. В матче за третье место команда Германии победила команду Японии. Для участия в чемпионате мира 2023 квалифицированы сборные Чехии, Дании и Германии.

Впервые на международном уровне в турнире ранга чемпионата мира выступала сборная Казахстана.

Официальный хештег чемпионата: #WWhBCC2022 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разбитые на две группы по 6 команд (А и В), играют между собой по круговой системе в один круг. Команды ранжируются между собой по количеству побед, при равенстве количества побед у двух команд учитывается результат личной встречи между ними, при равенстве количества побед у более чем двух команд ранжирование будет по результатам матчей между этими командами, при равенстве этого параметра — по тестовым броскам в дом (, в сантиметрах, выше становится команда с меньшим значением). Шесть лучших команд (по три из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, который разыгрывается по неполной олимпийской системе: команды, занявшие 1-е места в группах на групповом этапе, проходят сразу в полуфиналы; команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, встречаются в четвертьфиналах («наперекрест» — 2-е место группы А играет с 3-м местом группы В, и наоборот), победители которых проходят в полуфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Все матчи играются в восемь эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

Группа А

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал. 9 ноября, 10:00

Полуфинал. 9 ноября, 16:30

Матч за 3-е место. 10 ноября, 10:00

Финал. 10 ноября, 15:00

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 

2022, Б
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2022 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лохье
Ноябрь 2022 года